FIS Ladies Grand Prix 2008 (niem. 10. FIS-Ladies-Grand-Prix) – dziesiąta edycja FIS Ladies Winter Tournee, przeprowadzona w sezonie 2007/2008 na skoczniach w Niemczech. 

Początek turnieju nastąpił 16 lutego 2008, podczas zawodów indywidualnych na skoczni w Breitenbergu. Następnego dnia na tym samym obiekcie odbył się drugi konkurs indywidualny. Trzy dni później rozegrano zawody indywidualne na skoczni w Baiersbronn. Turniej zakończył się 23 lutego konkursem na obiekcie w Schönwaldzie.

Pierwszy konkurs indywidualny wygrała Anette Sagen, a drugi – Maja Vtič. Trzecim konkursem miały być zawody drużynowe, które ostatecznie odwołano, a ich wyniki ustalono na podstawie osiągnięć indywidualnych. Zwycięstwo odniosła reprezentacja Niemiec w składzie: Magdalena Schnurr, Juliane Seyfarth, Ulrike Gräßler i Jenna Mohr. Trzecie zmagania indywidualne wygrała Atsuko Tanaka, a w ostatnim konkursie drugie zwycięstwo w cyklu odniosła Anette Sagen. Zwyciężczynią dziesiątej edycji turnieju została Anette Sagen, która zdobyła najwięcej punktów w klasyfikacji łącznej FIS Ladies Grand Prix. Było to czwarte zwycięstwo Norweżki w klasyfikacji końcowej cyklu. Na drugim stopniu podium w generalnej klasyfikacji stanęła Maja Vtič, a na trzecim – Atsuko Tanaka.

W cyklu wystartowało łącznie 66 zawodniczek z trzynastu narodowych reprezentacji.

Przed FIS Ladies Grand Prix

Organizacja 
Organizatorem pierwszego i drugiego konkursu, które odbyły się w Breitenbergu, był miejscowy klub WSV DJK Rastbüchl. Kolejny konkurs, który przeprowadzono w Baiersbronn, odbył się dzięki lokalnemu klubowi – SV Baiersbronn. Organizatorem ostatniego z konkursów, który odbył się w Schönwaldzie, był klub narciarski SC Schönwald.

Tło zawodów 
Do 1998 roku Międzynarodowa Federacja Narciarska nie organizowała żadnych konkursów kobiecych. Zdarzało się jednak, że skoczkinie startowały w roli przedskoczków w zawodach mężczyzn lub występowały jako zawodniczki, ale nie były klasyfikowane. W styczniu 1998 w Sankt Moritz odbyły się nieoficjalne mistrzostwa świata juniorek, które są uznawane za pierwsze międzynarodowe zawody kobiece. W marcu tego samego roku odbyły się natomiast pierwsze seniorskie zawody kobiet pod egidą Międzynarodowej Federacji Narciarskiej – dwa konkursy Pucharu Kontynentalnego w Schönwaldzie. W kolejnym sezonie po raz pierwszy zorganizowano FIS Ladies Grand Tournee, będący pierwszym międzynarodowym cyklem zawodów kobiet, rozgrywanym przez Międzynarodową Federację Narciarską. W sezonie 2004/2005 cykl został wcielony jako część Pucharu Kontynentalnego.

Spośród zawodniczek startujących w FIS Ladies Grand Prix w 2008 roku, czterdzieści osiem brało udział w poprzedniej – dziewiątej edycji turnieju. Wśród zawodniczek sklasyfikowanych w pierwszej czterdziestce poprzedniej edycji, na stracie zabrakło szóstej Anji Tepeš, jedenastej Tanji Drage, dwudziestej drugiej Abby Hughes i dwudziestej czwartej Seiko Koasy. Zwyciężczynią FIS Ladies Grand Prix 2007 była Lindsey Van przed Ulrike Gräßler i Katie Willis.

Przed turniejem zostało rozegranych jedenaście konkursów Pucharu Kontynentalnego, sześć z nich wygrała Anette Sagen, trzy Daniela Iraschko, a po jednym – Jacqueline Seifriedsberger i Jenna Mohr. Liderką klasyfikacji była Anette Sagen z przewagą 204 punktów nad Danielą Iraschko i 279 nad Jacqueline Seifriedsberger. W poprzednich edycjach turnieju czterokrotnie zwyciężała Daniela Iraschko (2000, 2001, 2002, 2005), trzykrotnie Anette Sagen (2003, 2004, 2006), raz wygrała Austriaczka Sandra Kaiser (1999), natomiast Amerykanka Lindsey Van wygrała jeden cykl (2007), a ponadto cztery razy stawała na podium klasyfikacji generalnej (w 2003, 2004, 2005, 2006).

Klasyfikacja Pucharu Kontynentalnego przed rozpoczęciem turnieju 
Poniżej znajduje się klasyfikacja Pucharu Kontynentalnego w skokach narciarskich przed rozpoczęciem FIS Ladies Grand Prix 2008, czyli po przeprowadzeniu jedenastu konkursów indywidualnych.

Zasady 
Zasady obowiązujące w FIS Ladies Grand Tournee są takie same, jak podczas zawodów Pucharu Świata, czy Pucharu Kontynentalnego.

Do klasyfikacji generalnej FIS Ladies Grand Prix zaliczane były noty punktowe zdobyte przez zawodniczki podczas konkursów.

Skoki oceniane były w taki sam sposób, jak podczas zawodów Pucharu Świata, czy Pucharu Kontynentalnego. Za osiągnięcie odległości równej punktowi konstrukcyjnemu zawodniczka otrzymywała 60 punktów. Za każdy dodatkowy metr uzyskiwała dodatkowo 2 punkty, i analogicznie za każdy metr poniżej punktu K minus 2 punkty. Ponadto, styl skoku i lądowania podlegał ocenie przez pięciu sędziów wybranych przez FIS, którzy mogli przyznać maksymalnie po 20 punktów. Dwie skrajne noty (najwyższa i najniższa) nie wliczane były do noty końcowej.

Skocznie 
Konkursy FIS Ladies Grand Prix w 2008 przeprowadzone zostały na trzech skoczniach narciarskich – Baptist-Kitzlinger-Schanze w Breitenbergu, Große Ruhestein w Baiersbronn, oraz Adlerschanze w Schönwaldzie. Wszystkie obiekty były skoczniami normalnymi.

Jury 
Głównymi dyrektorami konkursów w ramach FIS Ladies Grand Prix byli kolejno: Alfred Eisner, ponownie Alfred Eisner, Fritz Bischoff i Daniel Schulze. Sędzią technicznym podczas pierwszych dwóch konkursów w Breitenbergu był Gert Aigmüller, a jego asystentem – Paul Ganzenhuber. W przedostatnim i ostatnim konkursie na skoczni Große Ruhestein i Adlerschanze, sędzią technicznym był Ivo Greger, a asystował mu Christian Remi.

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie wszystkich sędziów, którzy oceniali styl skoków podczas konkursów FIS Ladies Grand Prix 2008 wraz z zajmowanymi przez nich miejscami na wieży sędziowskiej.

Podium klasyfikacji łącznej

Przebieg zawodów

Breitenberg

Pierwszy konkurs (indywidualny) 

Pierwszy z konkursów indywidualnych, przeprowadzony w ramach FIS Ladies Grand Prix, odbył się na obiekcie normalnym w Breitenbergu, ponieważ nie udało się przeprowadzić zawodów w Seefeld. W pierwszej serii konkursowej szesnastu zawodniczkom udało się osiągnąć odległość powyżej, bądź równą punktowi konstrukcyjnemu, umieszczonemu na 75 metrze. Pierwszą która tego dokonała, była skacząca z numerem 37 Gyda Enger, która skoczyła na 76,5 metra. Dwóm zawodniczkom udało się uzyskać odległości powyżej 80 metrów. Skacząca z numerem 58 Amerykanka Lindsey Van, skoczyła 80 metrów, a trzy metry dalej lądowała Anette Sagen. Odległość Norweżki okazała się najlepszą w całym konkursie. Notę łączną powyżej 120 punktów uzyskały jeszcze dwie zawodniczki: Jacqueline Seifriedsberger (121,6 punktu) i Maja Vtič (120,6 punktu). Po pierwszej serii liderką była Sagen, z 6,1 punktu przewagi nad Van, i 8,5 nad trzecią Seifriedsberger.

W serii finałowej, sześciu zawodniczkom udało się uzyskać odległość powyżej 75 metrów. Pierwszą która tego dokonała była piętnasta po pierwszej serii Katja Požun (75,0 m), co pozwoliło jej na awans o sześć pozycji w klasyfikacji generalnej konkursu. Odległościowo lepszy o pół metra rezultat uzyskała, plasująca się na trzynastym miejscu Magdalena Schnurr, i awansowała o siedem pozycji w stosunku do pierwszej serii. Awans zanotowały także Juliane Seyfarth (75,5 m), i Maja Vtič (76,5 m). Skacząca jako przedostatnia Amerykanka Van (79,0 m), uzyskała półtora metra gorszy rezultat, niż plasująca się przed nią Norweżka, co pozwoliło jej utrzymać swoją pozycję o pierwszej serii. Konkurs wygrała zatem Sagen z przewagą 8,9 punktu nad Van, i 17,8 nad Vtič.

Z konkursu została zdyskwalifikowana Niemka Sarah Pöppel.

Zawodniczki w pierwszej serii skakały z jedenastej belki startowej, a w drugiej z dziesiątej.

Wyniki zawodów (16.02.2008)

Drugi konkurs (indywidualny) 

Drugimi zawodami rozegranymi w ramach FIS Ladies Grand Prix był konkurs indywidualny w Breitenbergu, ponieważ został on wcześniej przeniesiony z Seefeld. W pierwszej serii ośmiu zawodniczkom udało się, uzyskać odległość powyżej punktu konstrukcyjnego, umieszczonego na 75 metrze. Najdalej w pierwszej serii skoczyła Ulrike Gräßler (79,5 m), jednak mimo najdalszego skoku nie udało się jej prowadzić po pierwszej serii. Pół metra gorzej od Niemki skoczyła jej rodaczka Anna Häfele, ale dostała lepsze noty za styl i to właśnie ona była liderką po pierwszej serii. Notę łączną powyżej 115 punktów uzyskało jeszcze sześć zawodniczek: Gyda Enger (115,1 punktu), Lisa Demetz (115,8 punktu), Daniela Iraschko (116,2 punktu), Maja Vtič (116,9 punktu), Lindsey Van (119,2 punktu) i Juliane Seyfarth (121,7 punktu). Po pierwszej serii na prowadzeniu była Häfele, z przewagą 1,1 punktu nad Seyfarth, i 2,9 nad Gräßler.

W serii finałowej, jedenastu zawodniczkom udało się uzyskać odległość powyżej 75 metrów. Pierwszą która tego dokonała była skacząca jako dziesiąta Manja Pograjc (75,0 m). Dzięki temu skokowi awansowała z dwudziestej pierwszej pozycji, na piętnastą w klasyfikacji końcowej konkursu na skoczni Adlerschanze. Odległościowo nieco lepszy rezultat uzyskała, plasująca się na czternastym miejscu Atsuko Tanaka (77,0 m), i to właśnie Kanadyjska wyprzedziła wcześniej wspomnianą Słowenkę. Skacząca tuż po niej Magdalena Schnurr, uzyskała 79,5 metra, i awansowała w klasyfikacji na czwarte miejsce. Dopiero dziewiąta po pierwszej serii Anette Sagen, uzyskała najdalszą odległość konkursu 81,5 metra, i objęła prowadzenie z 5,6 punktu przewagi nad Niemką. Pół metra gorzej skoczyła Słowenka Vtič ale uzyskała pięć punktów więcej za styl, niż Norweżka i wygrała drugi konkurs indywidualny na skoczni Baptist-Kitzlinger-Schanze. Prowadząca po pierwszej serii Niemka Häfele (70,5 m) popsuła swój skok i spadła na dwunastą pozycję. Wygrała zatem Vtič z przewagą 5,8 punktu nad ex aequo sklasyfikowanymi na drugim miejscu Sagen i Van.

Podczas obu serii zawodniczki skakały z dziesiątej belki startowej.

Wyniki zawodów (17.02.2008)

Konkurs drużynowy 

Konkurs drużynowy który miał się odbyć 17 lutego 2008 roku, na skoczni Baptist-Kitzlinger-Schanze w Breitenbergu został odwołany. Jednak organizatorzy zdecydowali aby wyniki konkursu drużynowego, zostały ustalone na podstawie wyników czterech zawodniczek z każdego kraju, w ostatnim konkursie indywidualnym.

Klasyfikacja drużynowa

Baiersbronn 

Trzy dni po drugim konkursie indywidualnym w Breitenbergu, przeprowadzony został trzeci indywidualny konkurs FLGP, na skoczni Große Ruhestein (K-85). W pierwszej serii ośmiu zawodniczkom udało się uzyskać odległość powyżej, bądź równą punktowi konstrukcyjnemu, umieszczonemu na 85 metrze. Najdalej skoczyła Atsuko Tanaka (89,0 m), przy notach punktowych po 17,5 punktu. Drugą odległość serii uzyskała Anette Sagen i Jacqueline Seifriedsberger (88,5 m), przy podobnych notach za styl jak Kanadyjka. Pół metra gorszy rezultat uzyskała Niemka Lisa Rexhäuser, lecz dostała słabe noty za styl i uzyskała 4,5 punktu mniej niż Kanadyjska. Na prowadzeniu po pierwszej serii były Tanaka i Seifriedsberger, o punkt przed Sagen.

W serii finałowej wystartowało trzydzieści zawodniczek, spośród których pięć osiągnęło odległość powyżej punktu konstrukcyjnego umieszczonego na 85 metrze. Najdalej w drugiej serii lądowała prowadząca po pierwszej serii Atsuko Tanaka, która skoczyła na 91,0 metrów. Sklasyfikowane za nią Juliane Seyfarth, Anette Sagen i ex aequo Jacqueline Seifriedsberger uzyskały odpowiednio 79,5, 89,0 i 84,0 metry. Żadnej z nich nie udało się wyprzedzić Kanadyjki, jednak Carina Vogt (89,5 m) uzyskała lepsza notę niż Kanadyjka, i awansowała z siódmej na trzecią pozycję. Zwyciężczynią konkursu została zatem Tanaka, z przewagą 2,0 punktów nad Sagen, i 5,5 nad Vogt.

Z zawodów została zdyskwalifikowana Francuska Caroline Espiau i Słowenka Katja Požun.

Ze startu zrezygnowały Włoszka Elena Runggaldier i Amerykanka Lindsey Van.

Zawodniczki podczas obu serii skakały z ósmej belki startowej.

Wyniki zawodów (20.02.2008)

Schönwald 

Ostatni konkurs FIS Ladies Grand Prix 2008 przeprowadzono 23 lutego na skoczni Adlerschanze w Schönwaldzie. Pierwszą zawodniczką która uzyskała rezultat 70 metrowy była Yoshiko Kasai (72,0 m). Japonka pozostawała na pierwszej pozycji do skoku Amerykanki z numerem dziewiątym, Sary Hendrickson, która skoczyła 73,0 metry, dzięki czemu została nową liderką konkursu z przewagą 4,5 punktu nad drugą w klasyfikacji Kasai. Piętnastu kolejnym zawodniczkom, nie zdołało uzyskać rezultatu powyżej 75 metrów, dopiero skacząca z numerem 24. Elena Runggaldier wylądowała na odległości 77,5 metra, dzięki czemu wyszła na dziewięcio punktowe prowadzenie. Włoszka utrzymywała się na prowadzeniu tylko przez jeden skok. Startująca z 25. numerem Szwajcarka Bigna Windmüller uzyskała 77,5 metra, przy siedemnasto punktowych notach za styl, co pozwoliło jej objąć prowadzenie z przewagą punktu nad Włoszką. Szwajcarka utrzymywała się na prowadzeniu przez cztery kolejne skoki. Startująca z 29. numerem Niemka Magdalena Schnurr (79,5 m) lądowała 2 metry dalej niż Windmüller, i to właśnie ona wyszła na trzypunktowe prowadzenie. Ostatnia zawodniczka - Anette Sagen (84,5 m) uzyskała najlepszy rezultat pierwszej serii, i jak później się okazało całego konkursu. Norweżka wyszła na trzynasto punktowe prowadzenie. Po pierwszej serii pierwsze miejsce zajmowała Anette Sagen (114,5 punktu) przed Magdaleną Schnurr (13,0 punktów straty), i Bigną Windmüller (15,0 punktów straty).

Druga seria nie została rozegrana z powodu złych warunków atmosferycznych, w związku z czym wyniki po pierwszej serii, zostały uznane za wyniki ostateczne.

W zawodach nie wystartowała Austriaczka Jacqueline Seifriedsberger.

Zawodniczki podczas zawodów skakały z szesnastej belki startowej.

Wyniki zawodów (23.02.2008)

Klasyfikacja generalna turnieju 
Poniżej znajduje się końcowa klasyfikacja FIS Ladies Grand Prix 2008 po przeprowadzeniu czterech konkursów. Łącznie, w tej edycji FIS Ladies Grand Prix sklasyfikowanych zostało 66 zawodniczek z trzynastu państw.

Składy reprezentacji 
Poniższa tabela zawiera składy wszystkich dziewięciu reprezentacji, które uczestniczyły w FIS Ladies Grand Prix 2008. W nawiasie obok nazwy kraju podana została liczba zawodniczek z poszczególnych państw. W tabeli przedstawiono wyniki zajmowane przez zawodniczki we wszystkich konkursach oraz miejsca w poprzedniej edycji turnieju.

Klasyfikacja Pucharu Kontynentalnego po zakończeniu turnieju 
Po rozegraniu konkursów FIS Ladies Grand Prix na prowadzeniu w Pucharze Kontynentalnym umocniła się Anette Sagen, która o 412 punktów wyprzedzała Danielę Iraschko i o 524 punktów – Jacqueline Seifriedsberger. Poniżej znajduje się klasyfikacja generalna Pucharu Kontynentalnego po przeprowadzeniu piętnastu konkursów indywidualnych.

Uwagi

Przypisy 

2008
Skoki narciarskie w Niemczech
2008 w sportach zimowych
2008 w Niemczech